Die Cesar & Helene war eine Brigg, die 1856 bei Hamburg gebaut und 1864 in New York durch Feuer zerstört wurde.

Schiffsmaße 
Im Hamburger Bielbrief vom 8. Mai 1856 sind für die Cesar & Helene folgende Maße angegeben:
 Länge (zwischen den Steven)          = 112,60 Hamburger Fuß (32,20 m)
 Größte Breite                        =  25,90 Hamburger Fuß (7,40 m)
 Höhe (Bauchdiele bis Verdeckplanken) =  14,10 Hamburger Fuß (4,00 m)
 Tragfähigkeit                        =  120 Hamburger Kommerzlasten

Geschichte 
Die Cesar & Helene lief auf der Reiherstiegwerft 1856 mit der Baunummer 17 vom Stapel. Es war als 18. Schiff unter der Leitung von Joachim Eduard von Somm gebaut worden. Eigner war das Handelshaus Joh. Ces. Godeffroy & Sohn des Hamburger Kaufmanns Johan Cesar Godeffroy. Das Segelschiff wurde nach Mitgliedern der Familie Godeffroy benannt. Helene war der Vorname der ältesten Tochter von Johan Cesar Godeffroy (1781–1845) und seiner Frau Sophie, Cesar der des ältesten Sohnes.

Die Brigg beförderte im Liniendienst hauptsächlich Auswanderer und Handelsgüter ab Hamburg nach Australien und Chile. Außerordentlich war eine Reise an den Amur nach Nikolajewsk im Jahr 1862. Am 15. Juli 1864 kam es in einem Lagerhaus im Hafen von New York zu mehreren Explosionen von Salpeter. Die Takelage der Cesar & Helene fing dabei Feuer, infolgedessen das Schiff bis zur Wasserlinie niederbrannte und zerstört wurde.

Kapitäne 
 S. P. Junge
 Jacob Meyer
 F. A. G. Brolin
 P. Oesau

Fahrten 
Das Schiff fuhr von Hamburg aus nach Australien und Südamerika.

Schiffe gleichen Namens 
Als Cesar & Helene fuhr bis 1855 eine Brigg, die 1823 von Cesar Godeffroy als drittes Schiff gekauft worden war. Sie war 1817 gebaut und bis 1823 unter dem Namen Robert & Emma gesegelt worden.

Schiffe von Joh. Ces. Godeffroy & Sohn

Einzelnachweise 

Brigg
Frachtsegler
Reiherstiegwerft
Schiffsverlust 1864
Schiffsverlust durch Feuer
Schifffahrt (Hamburg)